Stazione di Savignano Centro (già stazione di Savignano Comune)
 Stazione di Savignano-Greci
 Stazione di Savignano Mulino
 Stazione di Savignano sul Rubicone